Het WTA-toernooi van Moskou Open was een eenmalig tennistoernooi voor vrouwen dat werd georga­ni­seerd in de Russische hoofdstad Moskou. De officiële naam van het toernooi was Moscow River Cup.

De WTA organiseerde het toernooi, dat in de categorie "International" viel en werd gespeeld op gravelbanen van het Nationaal tenniscentrum "Juan Antonio Samaranch".

Het toernooi werd in 2018 voor het eerst georganiseerd. Daarbij werd een prijzenpot ter beschikking gesteld (US$ 750.000) die driemaal zo hoog was als de gebruikelijke dotatie bij WTA-toernooien van de categorie "International". Bij de tweede editie (in 2019) zou dit tot de normale proporties worden teruggebracht ($ 250.000), maar voor het zover was, is het toernooi van de kalender verdwenen. De toernooilicentie is overgegaan naar een nieuw graveltoernooi in Jūrmala (Letland).

Finales

Enkelspel

Dubbelspel

Externe link 

 Officiële website